One Night in Paris bezeichnet:

 One Night in Paris (Depeche Mode), eine Live-DVD von Depeche Mode aus dem Jahr 2001
 Der Alternative Titel des Liedes Une Nuit A Paris vom Album The Original Soundtrack der britischen  Rockband 10cc
 1 Night in Paris, ein selbst gedrehter Pornofilm von Rick Salomon mit Paris Hilton